Plumpton – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Plumpton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Plumpton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Plumpton – dzielnica Sydney